Marcin Wróbel (ur. 1975) – polski piłkarz
 Marcin Wróbel (ur. 1979) – polski sędzia piłkarski
 Marcin Wróbel (ur. 1977) – polski tłumacz
 Marcin Wróbel (ur. 2004) – polski skoczek narciarski